Мэ́нский язык (Gaelg,  ), также мэ́нский гэ́льский — один из кельтских языков индоевропейской семьи, принадлежащий к гойдельской подгруппе и вместе с шотландским кельтским языком образующий их восточную ветвь, которая отделилась от ирландского языка в XII—XIII веках н. э. Официальный язык острова Мэн наряду с английским.

Выделяется старомэнский язык, сохранившийся в памятниках XVII—XVIII веков, и современный — XIX—XX веков.

Последний носитель мэнского языка, для которого этот язык являлся родным, а не выученным в сознательном возрасте, умер в 1974 году, однако к этому времени многие уже начали изучать мэнский как второй язык, а учёные успели собрать по нему множество материалов, так что в настоящее время количество людей, знающих язык, растёт.

История 
Переселение ирландцев на остров Мэн датируется примерно IV—V вв. н. э.; до этого на нём обитали бритты. На Мэне долгое время не было литературной традиции, отличной от ирландской или шотландской; говорить о мэнском как об отдельном языке можно только с XVII века, когда вводится новая орфография. В XVII и XVIII веках на мэнский язык переводятся Библия и англиканский молитвослов.

С VIII века о. Мэн становится целью для нашествий викингов, и их язык отчасти повлиял на мэнский. До сих пор продолжаются споры, является ли современный мэнский продолжением языка ранних ирландских поселенцев, или он попал на остров после опустошения его скандинавами. В XIII веке остров на короткое время попал под власть шотландцев, а с XIV века он является личной собственностью британского монарха. Английский язык начал вытеснять мэнский язык, поскольку владение последним не предполагало никаких социальных привилегий. Если в 1874 году по-мэнски говорила почти треть населения, то к 1901 году эта доля упала до 9 %, а к 1921 — до 1,1 %. Умерший в 1974 году Нед Маддрелл являлся последним носителем мэнского языка, для которого это был родной язык, а не выученный в сознательном возрасте.

Тем не менее, в XX веке поднялось движение за сохранение мэнского языка; обширные записи были сделаны ирландскими фольклористами, а также известным кельтологом Кеннетом Херлстоном Джексоном. Многие выучили этот язык как второй, некоторые также используют его в семье. Мэнский язык изучается в ряде университетов и колледжей острова, а также в Шотландии. В деревне Сент-Джонс, где ежегодно проходит празднование Дня мэнского парламента — Tynwald Day — работает начальная школа, Bunscoil Gaelgagh, где преподавание идёт только на мэнском языке. В настоящее время интерес к языку незначительно растёт: в переписи 2011 года 1823 человека заявило о некотором знании языка, в то время как в 2001 — 1689.

Генетическая классификация 
Мэнский язык относится к гойдельской группе кельтской ветви индоевропейских языков. Ближайшие его родственники — ирландский и шотландский (гэльский) языки.

Диалекты 
В мэнском языке выделяют два диалекта: северный и южный, распространённые в северной и южной частях острова, соответственно. Различия между двумя диалектами, в основном, лежат в рамках произношения: так, например, kione «голова» звучит [kʲaun] на севере и [kʲoːn] на юге.

Алфавит и орфография 
Мэнская орфография резко отличается от ирландской и шотландской. Она основана на английской, и тексты на мэнском могут выглядеть, как попытка англичанина записать со слуха шотландскую или ирландскую речь. Определённое влияние оказала также и валлийская орфография — с ней связано обилие букв w и y. Иногда считается, будто орфографию ввёл епископ Филипс, который был валлийцем, однако похожие системы использовались и в Шотландии.

В отличие от английского языка, в мэнском не используются буквы x и z, однако употребляется ç в составе диграфа çh /t͡ʃ/, чтобы отличать его от диграфа ch /x/. Используется большое количество ди- и триграфов; помимо того, мягкость согласных зачастую выражается за счёт соседних гласных (например, буква i в слове kione «голова» не читается сама, однако обозначает мягкость предшествующего согласного).

Типологическая характеристика

Тип (степень свободы) выражения грамматических значений 
Мэнский язык скорее относится к аналитическим языкам: грамматические значения имеют тенденцию выражаться за счёт вспомогательных слов.

Характер границы между морфемами 
Мэнский язык флективен: одна морфема часто выражает более одного грамматического значения. Имеет место фузия и даже супплетивизм, особенно у глаголов. Глагол «быть»: императив bee, настоящее время (независимая форма) ta, настоящее время (зависимая форма) vel, прошедшее время (независимая форма) va, прошедшее время (зависимая форма) row (из ro-va).

Тип маркирования

В посессивной конструкции 
Зависимостное маркирование: посессору предшествует предлог.

В предикации 
Нулевое маркирование: формы сказуемого и подлежащего не зависят друг от друга (см. примеры 5-6 ниже).

Тип ролевой кодировки 
Нейтральная кодировка:

Базовый порядок слов 
Базовый порядок слов — VSO, где V — спрягаемая часть глагола, S — субъект, O — объект (см. примеры 1-6).

Фонология

Согласные 
Многие согласные в мэнском языке различаются по принципу твёрдости — мягкости.

Гласные 
В мэнском языке представлены 6 кратких и 5 долгих гласных фонем:

Мутации начальных согласных 
Как и в прочих островных кельтских языках, в мэнском присутствует такая особенность, как мутации начальных согласных. В мэнском языке их две: лениция (мягкая мутация) и эклипсис (твёрдая мутация).

Контекстов возникновения той или иной мутации довольно много. К примеру, лениции подвергается начальный согласный существительного после притяжательного местоимения «его» (но не «её»): cayt «кот», e chayt «его кот», e cayt «её кот».

Морфологические особенности

Имя 
В мэнском языке имеется 2 рода: мужской и женский; существительные изменяются по 2 числам: единственному и множественному. В целом, падежная система не сохранилась; лишь некоторые существительные сохраняют форму родительного падежа. Кроме того, формы древнего родительного падежа можно увидеть в составных словах: thie-ollee «хлев», где ollee — древний родительный падеж от ollagh «скот».

Глагол 
Синтетическое глагольное спряжение древнеирландского языка в мэнском стремится к аналитизму с использованием вспомогательных глаголов bee «быть» и jean «делать» либо модальных глаголов. У любого глагола синтетически возможно образовать только формы будущего и простого прошедшего времён, а также сослагательного и повелительного наклонений, но и они могут быть заменены аналитическими аналогами: tilgey «бросать» — tilgym / neeym tilgey «Я брошу».

Различаются т. н. независимые и зависимые глагольные формы: последние используются, когда глаголу предшествует частица, например, отрицательная частица cha.

Предлог 
Предлоги в мэнском языке, в отличие от глаголов, могут изменяться по лицам и числам:

Литература 
 Память острова Мэн: Книга сказаний / Пер. с англ., сост. и комм. С. В. Шабалова. — М.; СПб.: Летний сад, 2002. — 192 с. — (Anima Celtica; 3). — ISBN 5-94381-071-4.

Примечания

Ссылки 

 Сведения о языке
 Уроки мэнского языка (4 курса разной сложности)
 Мэнско-английский словарь
 Небольшой мэнско-англо-японский разговорник
 Уроки мэнского языка с аудиозаписями в формате MP3
 Fys mychione yn çhengey
 isle-of-man.com rheynn ghlare
 Fockleyryn Gaelg
 Fockleyr Gaelg-Baarle
 Lioar raaghyn beg Gaelg-Baarle-Shapaanish
 Lessoonyn er-voggyl Gaelg as recortyssyn MP3
 Duillag George Broderick
 Book of Common Prayer ‘sy Ghaelg
 А. А. Королёв. Мэнкский язык (Языки мира: Германские языки. Кельтские языки. — М., 2000. — С. 457—459)

Гойдельские языки
Культура острова Мэн